Sane puede referirse a:

 Sane, una antigua ciudad griega de la subpenínsula de Palene, en la península Calcídica.
 Sane, una antigua ciudad griega en la subpenínsula de Acte, también en la Calcídica.
 SANE, abreviatura de Scanner Access Now Easy.